Bramstedt steht für

Orte:
 Bramstedt (Hagen im Bremischen), Ortsteil der Gemeinde Hagen im Bremischen im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Bramstedt (Bassum), Ortsteil der Stadt Bassum im Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Stadt Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein

Personen:
 Ernst Kohn-Bramstedt (seit 1945 Ernest K[ohn] Bramstedt; 1901–1978), britischer Historiker und Soziologe deutscher Herkunft